Елена Афанасьевна Хро́мова (1925 — 2015) — советская и российская актриса.

Биография 
Родилась 5 сентября 1925 года в Москве Выпускница первого набора Школы-студии МХАТ (1947). Играла в спектаклях МХАТа с 1946 года.

После разделения театра в 1987 году осталась в труппе МХАТ имени М. Горького под руководством Т. В. Дорониной.

Скончалась 9 июля 2015 года. Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с родителями.

Театральные работы 

 Соня («Дядя Ваня» А. П. Чехова, постановка М. Н. Кедрова)
 Цветаева («Мещане» М. Горького, постановка С. К. Блинникова)
  — Елизавета Андреевна Ломоносова («Ломоносов» Вс. Иванова, постановка Б. Н. Ливанова, режиссер В. П. Марков)
 Параша («Горячее сердце» А. Н. Островского, постановка К. С. Станиславского), режиссеры М. М. Тарханов, И. Я. Судаков, В. А. Орлов, П. В. Лесли
 Лида («Платон Кречет» А. Корнейчука, постановка И. Я. Судакова)
 Свет – "Синяя птица" М. Метерлинк (постановка К. С. Станиславского, И. М. Москвина, Л. А. Сулержицкого, режиссер возобновления Г. Г. Конский)
 Валя – “Дорога через Сокольники” В. Раздольский (режиссер В. К. Монюков, ассистент режиссера М. А. Горюнов)
 Беленицына («Дворянское гнездо» по И.С. Тургеневу, постановка М. М. Яншина)
 Девка в картине “Мокрое” – “Братья Карамазовы” Ф.М. Достоевский (постановка Б.Н. Ливанова)
 Вице-губернаторша – “Мертвые души” М.А. Булгаков по поэме Н. В. Гоголя (руководитель постановки К. С. Станиславский. Режиссеры В. Г. Сахновский, Е. С. Телешева)
 Катя («Битва в пути» Г. Е. Николаевой, постановка В. Я. Станицына и В. К. Монюкова)
 Надежда – “Друзья и годы” Л.Г. Зорин (постановка А. А. Петрова)
 Ирина («Чти отца своего» В. Лаврентьева, постановка Б. Н. Ливанова)
 Клеопатра («Враги» М. Горького, постановка Вл. И. Немировича-Данченко, М. Н. Кедрова)
 Мария Чёрная – “Царская милость” К. Зидаров (постановка К. Мирского (НРБ)
 Гогола («Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани, постановка И. М. Тарханова)
 Гумерсинда («Сон разума» А.-Б. Вальехо, постановка О. Н. Ефремова, режиссер В. И. Захаров)
 Дама на балу – “Жизнь Галилея” Б. Брехт (постановка В. Н. Богомолова)
 Варвара («Живи и помни» В. Г. Распутина, постановка В. Н. Богомолова, режиссер А. Б. Голиков)
 Екатерина Петровна («Дядюшкин сон»» по Ф. М. Достоевскому, постановка В. Н. Богомолова)
 Свет, Мать, соседка Берленго («Синяя птица» М. Метерлинка, постановка К. С. Станиславского, И.М. Москвина, Л.А. Сулержицкого, режиссеры возобновления М. М. Яншин, А. М. Комиссаров, затем А. А. Горюнова и К. К. Градополов)
 Баба (Вдова красноармейца) – “Мятеж” Д. Фурманов (постановка В. Н. Шиловского)
 Третья дама и Мать Тома Кенти – “Принц и нищий” С. В. Михалков по произведениям М. Твена (постановка Л.С. Танюка)
 Женщина с платком – “Кремлевские куранты” Н. Ф. Погодин (режиссура Вл. И. Немировича-Данченко, Л. М. Леонидова, М. О. Кнебель)
 Гостья на свадьбе – “Тамада” А. Галин (постановка К. М. Гинкаса)
 Синицына - "Тамада" А. Галина (постановка К.М. Гинкаса)
 Соседка Берленго – "Синяя птица" М. Метерлинк (постановка К.С. Станиславского, И.М. Москвина, Л.А. Сулержицкого, режиссеры возобновления А.А. Горюнова и К.К. Градополов)
 Туристка – "Французский квартал" Т. Уильямс (постановка Т.В. Дорониной)
 2-я безответственная дама – "Зойкина квартира" М.А. Булгаков (постановка Т.В. Дорониной)
 1-я безответственная дама – "Зойкина квартира" М.А. Булгаков (постановка Т.В. Дорониной)
 Вторая приживалка – "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского (постановка В.Я. Станицын, режиссер В. Н. Шиловский)
 Бабка – "В день свадьбы" В.С. Розов (постановка В. И. Ускова)
 Снегирева "Монах и бесёнок" ("Братья Карамазовы") Ф.М. Достоевский (режиссер А. В. Семенов)

 Озвучивание мультфильмов 
 1975 — 1976— Дядя Фёдор, пёс и кот — мать Римма Фильмография 
 1959 — Рестеряева улица — Вера 1972 — Враги — Клеопатра 1976 — Стажёр — Любовь Сергеевна 1991 — Сюжет для двух рассказов — Евгения Андреевна''

Награды и премии 
 заслуженная артистка РСФСР (29.7.1959).
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли колхозницы Груни Васильцовой в спектакле «Вторая любовь» по пьесе Е. Ю. Мальцева и Н. А. Венкстерн, постановка В. Я. Станицына.
 Орден Дружбы (2006)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 медаль «Ветеран труда»
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)

Источники 
 https://web.archive.org/web/20170424085449/http://www.mxat-teatr.ru/docs/tpl/new.asp?id=776
 https://web.archive.org/web/20160629143912/https://www.sim-sim.ru/actors/hromova-elena.html

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Похороненные на Ваганьковском кладбище